Чемпіонат Кіпру з футболу 2015—2016 — 77-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном в 25-й раз став АПОЕЛ.

Клуби

Керівництво, тренери та спонсори

Турнірна таблиця (перший раунд) 

 
  
  

 

Позначення:

Результати

Другий раунд

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Примітки: 
1. Клуб АЕЛ позбавлений 2 очок.

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 RSSSF
 

2015—2016
Кіпр
Кіпр